Большая Корабе́льная () — река на территории Украины, в пределах Добровеличковского района Кировоградской области и Арбузинского района Николаевской области. Правый приток реки Корабельная. Бассейн Южного Буга.

Описание 
Длина — 27 км, площадь бассейна — 223 км². Уклон реки — 4 м/км.

Берёт свое начало около села Николаевка (Добровеличковский район). Течёт по Причерноморской низменности. Воду используют для нужд сельского хозяйства.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. — Л., Гидрометеоиздат, 1978.
 

Бассейн Южного Буга
Реки Николаевской области
Реки Кировоградской области
Арбузинский район
Добровеличковский район